Cútar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cútar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Cútar (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar